

Ґрабовська-Воля — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабовська-Воля — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства